Mario De Grassi (1919), calciatore italiano nato nel 1919
Mario De Grassi (1937), calciatore italiano nato nel 1937